Сушо́н () — фамилия французского происхождения.

 Сушон, Ален (род. 1944) — французский певец.
 Сушон, Вильгельм (1864—1946) — немецкий адмирал Первой мировой войны.
 Сушон, Герман (1895—1982) — немецкий военный, убийца Розы Люксембург, племянник Вильгельма Сушона.